Aragon kan syfta på:

 Louis Aragon (1897–1982), fransk författare
 Aragon Kapitalförvaltning – ett svenskt tidigare börsnoterat företag som 2002 köptes av Kaupthing Bank
 Aragón – det aragonska namnet på en autonom region i nordöstra Spanien, se Aragonien
 Aragon, Aude – kommun i Frankrike

Se även
Kungariket Aragonien
Aragonska kronan